Овча́р:

Фамилия 
 Овчар, Владимир Герасимович (род. 1940) — советский и российский организатор промышленности, лауреат Государственной премии СССР.
  (род. 1953) — канадский хоккеист.
 Овчар, Джулс (род. 1944) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Овчар, Евгений Лукьянович (1917—2003) — советский организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.

Топоним 
  — гора в Сербии.

Другое 
 Овчар — пастух овец, чабан.
 Овчар — работник, ухаживающий за овцами.
 Овчар — овчарка-самец ().

См. также 
 Овчаров
 Овчаренко

Примечания